

Cinema 
 Eldorado (Melody Ranch) – film del 1940 diretto da Joseph Santley
 A peso d'oro (Eldorádó) – film ungherese del 1989 diretto da Géza Bereményi
 Eldorado – film del 2012 diretto da Richard Driscoll
 Eldorado – film del 2018 diretto da Markus Imhoof

Geografia 
Argentina
 Eldorado – città della provincia di Misiones.
Brasile
 Eldorado – comune dello stato del Mato Grosso do Sul
 Eldorado – comune dello stato di San Paolo
 Eldorado do Sul – comune dello stato del Rio Grande do Sul.
Stati Uniti d'America
 Eldorado – città della Contea di Saline, Illinois
 Eldorado – città della Contea di Dorchester, Maryland
 Eldorado at Santa Fe – census-designated place della Contea di Santa Fe, Nuovo Messico
 Eldorado – villaggio della Contea di Preble, Ohio
 Eldorado – città della Contea di Jackson, Oklahoma
 Eldorado – capoluogo della Contea di Schleicher, Texas.
 Eldorado – città della Contea di Fond du Lac, Wisconsin

Letteratura 
 Eldorado – poesia di Edgar Allan Poe del 1849
 Eldorado – romanzo di Emma Orczy del 1913

Musica 
 Eldorado – album della Electric Light Orchestra del 1974
 Eldorado – EP di Neil Young del 1989
 Eldorado – album dei Mau Mau del 1998
 Eldorado – singolo di Miranda del 2000
 Eldorado – album di Stephan Eicher del 2007

Altro 
 Eldorado – azienda produttrice di gelati, ora incorporata dall'Algida
 Eldorado – rivista musicale mensile italiana, pubblicata negli anni '50
 Eldorado – serie di club omosessuali presenti nella Berlino degli anni '20
 Eldorado – storico palazzo statunitense a New York
 Cadillac Eldorado – autovettura

Pagine correlate 
 El Dorado (disambigua)